Apologie de Socrate peut correspondre à deux ouvrages :
 Apologie de Socrate, un dialogue de Platon ;
 Apologie de Socrate, un texte de Xénophon.